Blood Bowl — настольная игра издательства Games Workshop.
 Blood Bowl — компьютерная игра 1995 года для DOS, разработанная компанией MicroLeague.
 Blood Bowl — компьютерная игра 2009 года для Nintendo DS, iOS, PlayStation Portable, Windows, Xbox 360, разработанная компанией Cyanide.
 Blood Bowl 2 — компьютерная игра 2015 года для Playstation 4, Windows, Xbox One, разработанная компанией Cyanide.